Чемпионат Колумбии по футболу 1969 — 22-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), их победители и команды, занявшие 2-е места, в финальном турнире разыграли чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Турнирная таблица

Матчи за звание победителя Финалисасьона 

|}

Финальный турнир

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1969 на RSSSF

1969
Футбол в Южной Америке в 1969 году
1969 год в Колумбии